Talamanca, domorodačko stanovništvo Kostarike
 Talamanca (gorje), brdovito područje u Kostariki